Шкаланка:

 Шкаланка — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Шкаланка — река, левый приток Ярани.

Страницы значений:Географические объекты